Torneo Apertura 2004 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2004 en Argentina.
 Torneo Apertura 2004 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2004 en Chile.
 Torneo Apertura 2004 en Colombia.
 Torneo Apertura 2004 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2004 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2004 en Honduras.
 Torneo Apertura 2004 en México.
 Torneo Apertura 2004 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2004 en Panamá.
 Torneo Apertura 2004 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2004 en Perú.
 Torneo Apertura 2004 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2004 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Clausura 2004,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2003,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2005,  desambiguación.